L'André the Giant Memorial Trophy è un trofeo di wrestling di proprietà della World Wrestling Entertainment che viene consegnato al vincitore dell'omonima Battle Royal tenutasi annualmente a WrestleMania (fino al 2019) o nella puntata di SmackDown precedente ad essa (dal 2020).

Il trofeo prende il nome della leggenda André the Giant, famoso per aver vinto molte Battle royal a cui prese parte in carriera.

Storia 
Nella puntata di Raw del 10 marzo 2014 l'ospite di WrestleMania XXX, Hulk Hogan, annunciò l'introduzione di una Battle Royal dedicata alla memoria della leggenda André the Giant; il vincitore avrebbe ricevuto come trofeo una statua dorata rappresentante lo stesso gigante francese.

Lo svizzero Cesaro fu il primo wrestler a vincere il match, eliminando per ultimo Big Show con un Body slam, la stessa usata da Hogan su André the Giant a WrestleMania III (1987).

La settima edizione, che si sarebbe dovuta svolgere il 5 aprile 2020 a WrestleMania 36, fu cancellata a causa della pandemia di COVID-19, che costrinse la WWE a realizzare l'evento a porte chiuse e senza pubblico, per limitare il progressivo assembramento da parte dei wrestler sul ring. Il 1º aprile 2021 la WWE annunciò il ritorno dell'André the Giant Memorial Battle Royal, che a differenza delle precedenti edizioni si sarebbe svolta il 9 aprile 2021 nella puntata speciale WrestleMania SmackDown 2021, la sera prima della prima serata di WrestleMania 37. Analogamente all'edizione dell'anno prima, anche l'edizione del 2022 si è svolta a WrestleMania SmackDown 2022, la sera prima della prima serata di WrestleMania 38.

Albo d'oro

Lista dei partecipanti

Note

Altri progetti 

Titoli della WWE